Гран-при Франции () — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Был включен в чемпионат мира с первого сезона  года по  год. После десятилетнего отсутствия, в 2018 году, Гран-при Франции вернулся в календарь. Первый Гран-при был проведен 26 июня 1906 года на трассе из дорог общего пользования возле Ле-Мана, и стал первым Гран-при в истории автоспорта.

История 
Автомобильные гонки во Франции имеют самую длинную историю в мире. Они начались уже в конце XIX века (1894 год — Париж — Руан, 1895 год — Париж — Бордо — Париж), но это были не кольцевые гонки. В 1906 году прошла первая гонка, получившая статус национального Гран-при и считается первым Гран-при Франции. Гонка проходила возле Ле-Мана, а каждый из 12 кругов был длиной более 103 километров.

Пятью годами позже, Автомобильный клуб Сарта организовал с разрешения АКФ (Автомобильного клуба Франции) гонки, носившие название Grand Prix de France. Эти состязания проходили с 1911 года независимо от гонок Гран-при АКФ. Последние имели статус выше, ибо организовывались не региональным, а национальным автоклубом. В результате, до  года французский этап, входящий в чемпионат мира Формулы-1 носил название Grand Prix de l’A.C.F., и только после передач прав на проведение этапа от АКФ к Французской федерации автомобильного спорта (FFSA), соревнования, входящие в зачет чемпионатов мира, получили название Grand Prix de France.

Гран-при Франции присутствовал во всех чемпионатах мира Формулы-1, за исключением сезона  года, когда после гибели зрителей на гонке 24 часа Ле-Мана этап отменили под давлением общественности. В  году возможность проведения Гран-при Франции была поставлена под сомнение Берни Экклстоуном, однако этап всё же прошёл на трассе Невер в последний раз. По официальной информации, причиной отмены Гран-при Франции в 2009 году стали финансовые затруднения FFSA. Начиная с  года, французский этап Формулы-1 не проводился, несмотря на активные попытки FFSA найти новый автодром для организации Гран-при.

Возвращение Гран-при Франции в календарь гонок Формулы-1 произошло в 2018 году.

Победители Гран-при

Пилоты 
Две и более победы в Гран-при Франции (входивших в зачёт чемпионата мира Формулы-1)

Команды

По сезонам

1906—1949 
Жёлтым цветом помечены Гран-при, входившие в предвоенный чемпионат Европы

Входившие в зачёт чемпионата мира «Формулы-1»

Трассы проведения Гран-при 
Указаны только трассы гонок, входивших в чемпионат мира Формулы-1

Рекорды 
Все данные приведены после Гран-при Франции 2007 года

Спонсоры 

 1988—1993: Rhône-Poulenc
 1998—2004: Mobil1

Примечания 

Франция